Nidau is een district in het kanton Bern met hoofdplaats Nidau. Het district omvat 25 gemeenten op 113 km².

Voormalig district van Zwitserland
Geografie van Bern (kanton)